Ковалиха — річка на півночі Донецької області
 Ковалиха — село у Смілянському районі Черкаської області в Україні.